Immagina – singolo di Biagio Antonacci del 2005
 Immagina – programma televisivo del 1987